Salcino puede referirse a:
El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
El nombre común de la planta Salix cantabrica.
El nombre común de la planta '''''Salix caprea.